njt – codice ISO 639-3 della lingua dyuka-trio pidgi